La Guancha är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. La Guancha ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Teneriffa.

Terrängen runt La Guancha är varierad. Havet är nära La Guancha norrut. Den högsta punkten i närheten är Teide,  meter över havet,  km söder om La Guancha. Runt La Guancha är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Icod de los Vinos,  km väster om La Guancha. I omgivningarna runt La Guancha  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna